Vergasung bezeichnet:

 Vergasen, das Überführen von Flüssigkeiten oder Feststoffen in einen gasförmigen Aggregatzustand
 auch beim Vergaser im Otto-Motor
 beim technischen Prozess der Biomassevergasung
 die Verwendung von (Gift-)Gas zur Tötung von Lebewesen:
 im Ersten Weltkrieg einen Angriff mit Giftgas, siehe chemische Waffe
 im Nationalsozialismus, siehe Gaskammer (Massenmord)
 eine Hinrichtungsmethode in den Vereinigten Staaten, siehe Gaskammer (Todesstrafe)
 in der Geflügelzucht die Tötung von Eintagsküken

Siehe auch:
 Redewendung „bis zur Vergasung“